El término Duro de matar puede referirse a:

 La película Die Hard o Jungla de Cristal protagonizada por Bruce Willis.

 La película Rumble in the Bronx protagonizada por Jackie Chan.

 La película Hard to Kill protagonizada por Steven Seagal.